Dongsha He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongsha He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Raoyang He (vattendrag i Kina, lat 41,09, long 121,85), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar